Saint Didier désigne plusieurs saints chrétiens :

Le principal Saint Didier est :

 Didier de Vienne († 608), sacré évêque de Vienne, vers 595, est fêté le 23 mai, .

D'autres Saint Didier, sont classés ci-dessous par ordre chronologique de décès présumé :

 Didier de Langres († 407 ?), évêque de Langres, martyrisé par les Vandales au  ; fêté le 23 mai.
 Didier d'Autun († 579) ou Désiré ou Désert, prêtre et moine reclus à Gourdon en Bourgogne ; fêté le 27 juin.
 Didier d'Auxerre († 621), évêque d'Auxerre ; fêté le 27 octobre.
 Didier de Cahors († 654 ou 655), originaire de la Narbonnaise, d'abord trésorier royal de Dagobert , puis évêque de Cahors ; fêté le 15 novembre.
 Didier de Nevers († vers 679), ou Dieudonné ou Dié ou Déodat, abbé « irlandais », évêque de Nevers ; fêté le 19 juin.
 Didier de Rennes (), élu évêque de Rennes, sa ville natale en Bretagne, vers 687 ; fêté localement le 18 septembre.
 Didier Epifani († 1087), abbé du monastère du Mont-Cassin, en Italie, élu pape en 1086 mais couronné seulement en mai 1087, l'année de sa mort, il ne règne que quatre mois sous le nom de Victor III ; fêté le 16 septembre.
 Didier de Thérouanne († ?), chancelier de la cathédrale de Tournai puis prévôt de la collégiale Saint-Pierre de Lille, sacré évêque de Thérouanne en Artois en 1169 ; fêté le 20 janvier.

Références